Merced, Spaans voor 'barmhartigheid', kan verwijzen naar:
 Merced (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
 Merced (rivier), een rivier in Californië
 Merced County, een county in Californië
 Merced Grove, een reuzensequoiabos in het Yosemite National Park
 de codenaam voor de oorspronkelijk Itanium-processor
 Lake Merced, een meer in San Francisco (Californië)
 Universiteit van Californië - Merced, een openbare universiteit in Merced County (Californië)

Zie ook 
 Orde van Onze Lieve Vrouwe van Weldadigheid, ook de Mercedariërs genoemd